Gediminas Baravykas – artista lituano
 Petras Baravykas – ballerino lituano
 Rolandas Baravykas – calciatore lituano, difensore
 Vydas Baravykas – politico lituano